

Geografia

Armenia 
Avan – comune della provincia di Aragatsotn
Avan – distretto di Erevan, capitale dell'Armenia

Iran 
Avan – comune della regione dell'Azarbaijan orientale
Avan – comune della regione di Qazvin

Persone
Fatih Avan (1989) – giavellottista turco

Altro
Cratere Avan – cratere sulla superficie di Marte